niwa:

1. ziemia uprawna

2. dziedzina czyjejś działalności

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 45, w tym 4 podstawowe
 Niwa – część miasta Koniecpol
 Niwa – część miasta Nowy Targ (od 1954)
 Niwa – część miasta Sławków

Inne 
 Niwa – czasopismo wydawane w latach 1872-1905 w Warszawie
 Niwa – czasopismo wydawane w latach 1989-1991 w Kolbuszowej
 Niwa – czasopismo mniejszości białoruskiej w Polsce, wydawane od 1955 r. w Białymstoku
 Niwa – rzeka w Rosji
 niwa – forma ukształtowania terenu
 „Niwa” – kryptonim Inspektoratu Nowy Sącz AK
 Łada Niva – samochód terenowy produkcji radzieckiej

Zobacz też 
 Niwa Babicka, Niwa Goszczowska, Niwa Odechowska, Niwa Zagórczańska, Niwa Zagórska
 Czerwona Niwa, Krzesk-Królowa Niwa
 Niwy, Niwka, Niwki, Niwica

Przypisy